Pelion peut faire référence à :

Toponyme 
 Pélion-du-Sud, municipalité grecque
 Pelion, localité de Caroline du Sud
 Mont Pélion, montagne de Grèce
 Chaîne Pélion, montagnes en Tasmanie.

Patronyme 
 Odet-Pellion, officier de marine français.

Autres 
 (49036) Pélion, astéroïde.

Homonymie de toponyme